Rostsvampar (Uredinales) är en ordning av svampar. Rostsvampar ingår i klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Basidiesvampar